«Дядя Фёдор, пёс и кот» — советский трёхсерийный мультфильм, снятый по мотивам одноимённой повести Эдуарда Успенского. Состоит из частей: «Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа».

Сюжет 
Дядя Фёдор — очень самостоятельный шестилетний городской мальчик. Недолго раздумывая, он уезжает жить в деревню Простоквашино со своим новым приятелем — хозяйственным котом Матроскиным, которого родители не разрешили оставить в доме. Уже в деревне они встречают бездомного пса Шарика, которого забирают с собой и приводят в порядок, и знакомятся с пронырливым почтальоном Печкиным. В Простоквашино с ними происходит много разных ситуаций…

Съёмочная группа

Литература 
 «Дядя Фёдор, пёс и кот», Эдуард Николаевич Успенский, А. Шер Ангстрем, 1992 год — Всего страниц: 124

Примечания

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Лидии Суриковой
Простоквашино
Мультфильмы по произведениям Эдуарда Успенского
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года